Friedrich Bolte ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Bolte (Navigationslehrer) (1860–1940), deutscher Navigationslehrer
 Friedrich Bolte (Politiker) (1896–1959), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Georg Friedrich Bolte (1814–1877), deutscher Maler